In 1960 werd de 21ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Klasse B.  De competitie werd gespeeld van 10 april tot 5 november. De competitie was in meerdere zones verdeeld, die ook meerdere kampioenen opleverden. Troed Voronezj, Metalloerg Zaporozje en Torpedo Koetaisi werden kampioen. 

De Russische kampioen promoveerde, de Oekraïense moest een barrage spelen terwijl de kampioen van de deelrepublieken zelfs geen kans op promotie maakte dit jaar.

Russische Federatie

Zone I

Zone II
Chimik Jaroslavl wijzigde de naam in Sjinnik Jaroslavl en Torpedo Vladimir in Traktor Vladimir.

Zone III
Koeban Krasnodar wijzigde de naam in Spartak Krasnodar.

Zone IV
Masjinostroitel Sverdlovsk wijzigde de naam in OeralMasj Sverdlovsk.

Zone V
Oerozjaj Barnaoel wijzigde de naam in Temp Barnaoel, Energija Irkoetsk in Masjinostroitel Irkoetsk en Lokomotiv Komsomolsk in Avangard Komsomolsk.

Eindronde

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Oekraïne

Zone I
Avangard Nikolajev wijzigde de naam in Soedostroitel Nikolajev en Avangard Zjitomir in Polesje Zjitomir.

Zone II

Finale

Republieken

Zone I
Lokomotiv Bendery wijzigde de naam in Nistroel Bendery.

Zone II
Chosilot Stalinabad wijzigde de naam in Energetik Stalinabad, Troedovye Rezervy Tasjkent in Mechnat Tasjkent en Kolchoztsji Asjchabad in Kopet-Dag Asjchabad.

Finale

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1960

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1959/60